Im Okres Liptovský Mikuláš bestehen 188 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an. In Gemeinden, die nicht verlinkt sind, existieren keine geschützten Objekte.

Weblinks 

Liptovsky Mikulas
Okres Liptovský Mikuláš